

Carriera
Maximiliano Ré è un centrocampista offensivo.

Ha cominciato a giocare nella squadra della sua città, il Rosario Central. Ha disputato alcune partire della Prima Divisione argentina, l'equivalente della Serie A italiana.

Acquistato dai dirigenti senesi è considerato uno dei talenti maggiori argentini, ma non ha avuto occasioni per mettersi in mostra.

Durante la sessione invernale del calciomercato 2008-09, non trovando spazio tra i bianconeri viene ceduto a titolo temporaneo (prestito) alla Colligiana che disputa il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione, e nella stessa categoria lo troviamo nella stagione 2009-10 nelle file della UD Ibiza-Eivissa.

Note

Collegamenti esterni